«Ханна» () — это экшен-драма стриминговой платформы Amazon, основанная на фильме 2011 года «Ханна».

11 апреля 2019 года стало известно, что Amazon продлил сериал на второй сезон. Премьера второго сезона состоится 3 июля 2020 года. Третий сезон, релиз которого состоялся 24 ноября 2021 года - финальный.

Сюжет 
15-летняя Ханна всю жизнь прожила в лесах Северной Польши, где её с юных лет тренировал Эрик, старый  солдат. Изолированный от цивилизации, он обучил Ханну всем возможным методам выживания. Эрик хотел защитить её от остального мира, но сама Ханна очень хочет узнать тайну своего происхождения.

В ролях

Основной состав 
 Юэль Киннаман —  Эрик Хеллер (сезон 1)
 Мирей Инос —  Марисса Виглер
 Эсме Крид-Майлз — Ханна
 Джиллз Норрис-Тари —  Бенуа
 Джастин Салинджер —  Карл
 Рианна Баррето —  Софи
 Айнэ Роуз Дэйли — Сэнди
 Дермот Малруни —  Джон Кармайкл (сезоны 2-3)
 Рэй Лиотта — Гордон Эванс, "Председатель" (сезон 3)
 Хлоя Пирри — Брианна Стэплтон (сезон 3)

Второстепенный состав 
 Варада Сету — Мак-Артур, аналитик ЦРУ (в 2 эпизодах)

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2019)

Сезон 2 (2020)

Сезон 3 (2021)

Производство

Разработка 
Amazon продлил сериал на третий сезон. Премьера третьего сезона состоялась на Amazon 24 ноября 2021 года.

Отзывы критиков

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США, запущенные в 2019 году
Телесериалы, снятые по мотивам фильмов
Оригинальные программы Amazon Video
Экшен-телесериалы США
Телесериалы-триллеры США
Драматические телесериалы США
Научно-фантастические телесериалы США
Телесериалы о шпионах
Телесериалы на английском языке
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Великобритании
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Испании
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Париже
Телесериалы США 2010-х годов